The Band est le titre de plusieurs œuvres et groupes :

Cinéma
 , film israélien d'Avi Nesher sorti en 1978
 The Band, film américain de Rawson Marshall Thurber sorti en 1999
 The Band, film australien d'Anna Brownfield sorti en 2009

Musique
 The Band, groupe rock canadien
 The Band, album du groupe éponyme The Band sorti en 1969

Voir aussi